In 2020 werd het 24ste Campeonato Brasiliense Segunda Divisão gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 14 november tot 5 december. Samambaia werd kampioen.

Oorspronkelijk zou de competitie gespeeld worden van 30 mei tot 11 juli door tien teams, maar door de coronacrisis in Brazilië werd deze uitgesteld. ARUC, dat al sinds 2015 teug wilde keren naar de competitie nadat ze hier voor het laatst speelden in 2005 zou normaliter deelnemen en ook Brazlândia zou na een jaar onderbreking zijn comeback maken, maar uiteindelijk verzaakten beide clubs aan de deelname. 

Ook Botafogo en CFZ de Brasília haakten voor dit seizoen af.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil